Cole kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur C. Cole
 Desmond Thorne Cole
 Mariette S. Cole

Robotskapade auktorsförkortningar